Modest Petrovič Musorgskij – compositore russo
 Famiglia Musorgskij – famiglia russa di cui faceva parte Modest Petrovič Musorgskij
 Cratere Mussorgskij – cratere di Mercurio
 Musorgskij – film del 1950 diretto da Grigorij L'vovič Rošal'